Le cabinet Söder peut désigner deux gouvernements de Bavière : 
 le cabinet Söder I, au pouvoir entre mars et  ; 
 le cabinet Söder II, au pouvoir depuis .